Александр Алексеевич Ребиндер  (14 февраля 1826 — 31 августа 1913) — генерал от инфантерии из рода Ребиндеров, владелец имения и промышленного хозяйства Шебекино.

Биография 
Сын генерал-лейтенанта А. М. Ребиндера. Окончив курс в Пажеском корпусе, вступил в службу 10 августа 1844 года. Назначенный в 1859 году в чине полковника флигель-адъютантом к Его Величеству, Ребиндер назначен в 1861 году командиром лейб-гвардейского стрелкового Его Величества батальона. Спустя два года по производству в генерал-майоры с назначением в свиту Его Величества, назначен состоять при Его Велико-герцогском Высочестве инспекторе стрелковых батальонов.

В 1873 году он был произведен в генерал-лейтенанты, затем состоял при Его Императорском Высочестве главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа, до 1880 года в распоряжении, а с 1881 года для особых поручении. С 1888 года занимал пост помощника Его Императорского Высочества главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа. 22 августа 1901 года за долголетнюю службу пожалован знаком отличия беспорочной службы за L лет. Умер от нефрита в Висбадене, где и был похоронен рядом с отцом.

Семья 
Жена (с 1862 года) — Мария Николаевна Толстая (21.11.1837—18.12.1906), дочь генерала Н. М. Толстого и правнучка М. И. Кутузова. Крещена была 24 ноября 1837 года в Исаакиевском соборе, крестница великого князя Михаила Павловича и фрейлины А. М. Толстой; фрейлина двора (23.04.1855). 
Умерла в Ницце от паралича сердца, похоронена там же на православном кладбище. 

Дети:
 Николай (1863—1918), харьковский губернский предводитель дворянства, расстрелян.
 Алексей (1865—1932), эмигрировал.
 Александр (1869—1918), расстрелян.
 Мария (1874— ?), фрейлина двора, жена полковника Н. Н. Мансурова (расстрелян в 1923 г.)

Военные чины 
 Прапорщик (10.08.1844)
 Подпоручик (06.12.1845)
 Поручик (06.12.1847)
 Штабс-капитан (06.12.1849)
 Капитан (11.04.1854)
 Полковник (11.12.1855)
 Флигель-адъютант (1859)
 Генерал-майор (17.04.1863)
 Генерал-лейтенант (30.08.1863)
 Генерал от инфантерии (30.08.1889)

 Орден Святого Станислава 2 ст. (1858)
 Орден Святого Владимира 3 ст. (1863)
 Орден Святого Станислава 1 ст. (1867)
 Орден Святой Анны 1 ст. (1870)
 Орден Святого Владимира 2 ст. (1878)
 Орден Белого Орла (1883)
 Золотая табакерка с вензелем Имени Его Величества, бриллиантами украшенная (1888)
 Орден Святого Александра Невского (1891)
 Знак отличия за XL лет беспорочной службы (1891)
 Алмазные знаки к Ордену Святого Александра Невского (1894)
 Знак отличия за L лет беспорочной службы (1901)
 Орден Святого Владимира 1 ст. (1902)

иностранные:
 прусский Орден Красного Орла 2 ст. (1861)
 прусский Орден Красного Орла 1 ст. (1898)

Примечания

Источники 
 
 Невский архив: историко-краеведческий сборник — С. 382

Ссылки 
 Русская императорская армия
 Древний Род Ребиндеров
 Ребиндер
 Род Ребиндеров и Шебекино (youtube.com)

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Генерал-майоры Свиты
Александр Алексеевич
Персоналии:Шебекино
Похороненные в Висбадене